Рижу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Рижук Дмитро Юрійович — український футболіст, захисник.
 Рижук Марія Матвіївна — герой соціалістичної праці.
 Рижук Олександр Григорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рижук Сергій Миколайович — доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, член Партії регіонів; ВР України, член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, голова Житомирської обласної адміністрації.
 Рижук Степан Вікторович — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -ук